Крусеро дел Љано има више значења:

 Крусеро дел Љано (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Крусеро дел Љано (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику